Le nom Vladimir Maksimov est porté par les personnes suivantes :
 Vladimir Maksimov (1880-1937), acteur russe ;
 Vladimir Maksimov (1930-1995), écrivain russe ;
 Vladimir Maksimov (1945-), joueur soviétique puis entraîneur russe de handball.

Voir aussi